

Música 
 Baby (canção de Ashanti)
 Baby (canção de Charli XCX)
 Baby (canção de Justin Bieber)

Pessoas 
 Baby do Brasil
 Birdman (rapper) — também conhecido como Baby

Outros 
 Baby TV

Desambiguação